Morenkop har flere betydninger:
 Morenkop (due) – duerace
 Morenkop (hest) – blåskimlet hesterace
 Morenkop (papegøje) – Senegal-papegøje